Пеликан ():

Птицы 
 Пеликаны (Pelecanidae) — семейство птиц отряда веслоногих. В просторечии «баба-птица», «бабура» и «кликуша».
 Белый пеликан
 Бурый пеликан
 Розовый пеликан
 Розовоспинный пеликан
 Серый пеликан

Фамилия 
 Пеликан, Борис Александрович (1861—1931) — российский политик правого толка, Одесский Городской голова (1913—1917).
 Пеликан Вацлав (Венцеслав Венцеславович) (1790—1873) — польский медик, хирург; государственный и общественный деятель Российской империи.
 Пеликан, Венцеслав Александрович (?—1878) — врач, погибший при исполнении своего долга.
 Пеликан, Виктор Венцеславович (1822—1876) — предприниматель, управляющий Санкт-Петербургской контрольной палаты.
 Пеликан, Дмитрий Александрович (1881—1904) — офицер Российского императорского флота, герой обороны Порт-Артура.
 Пеликан, Евгений Венцеславович (1826—1884) — профессор Санкт-Петербургской медико-хирургической академии.
 Пеликан, Иржи (1923—1999) — чехословацкий и итальянский политик и журналист.
 Пеликан, Йиржи (1906—1984) — аргентинский шахматист, международный мастер (1965).
 Пеликан, Максим (род. 1998) — французский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Пеликан, Ярослав (1923—2006) — американский патролог и историк христианства славянского происхождения.
 Медиц-Пеликан, Эмилия (1861—1908) — австрийская художница.
 Пеликан, Франц (1925—1994) — австрийский футболист.

Топонимы 
 Пеликан — город в штате Аляска, США.
 Пеликан — тауншип в округе Оттер-Тейл, Миннесота, США.
 Пеликан — тауншип в округе Кроу-Уинг, Миннесота, США.
 Пеликаны — озеро в Белоруссии, в Браславском районе Витебской области.

Искусство 
 «Пеликан» (1898) — одно из яиц Фаберже.
 «Пеликан» — французская драма режиссёра Оливье Орле с Эмиром Кустурицей в главной роли (2011).

Другое 
 Пеликан — эмиссионная туманность в созвездии Лебедя.
 Пеликан (химич.) — перегонный куб.
 «Пеликан» — английский галеон капитана Френсиса Дрейка, вторым в истории обогнувший земной шар (1577—1580); в Тихом океане сменил название на «Золотая лань».
 «Пеликан» — галера Балтийского флота Российской империи 1726 года постройки.
 «Пеликан» — галера Балтийского флота Российской империи 1747 года постройки.
 «Пеликан» — пассажбот Балтийского флота Российской империи 1836 года постройки.
 «Пеликан» — недостроенная подводная лодка типа «Барс».
 Пеликан (герб) — гласный польский шляхетский герб.
 79К6 «Пеликан» — трёхкоординатная радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой.

См. также 
 Пеликанс
 Рыба-пеликан
 Кликуша

Примечания